Гулимин-Эс-Смара () — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко. Преобразована в область Гулимин — Вади-Нун.

Территория — 71 970 км², численность населения — 401 984 чел. (перепись 2004). Административный центр — город Гулимин. Южная половина области находилась в Западной Сахаре. В сентябре 2015 территория области была разделена между новыми областями Сус — Масса, Гулимин — Вади-Нун и Эль-Аюн — Сегиет-эль-Хамра.

Административное деление 
Область состояла из 5 провинций:
 Провинция Асса-Заг
 Провинция Смара
 Провинция Гулимин
 Провинция Тан-Тан
 Провинция Тата
 город Акка

Области Марокко
История Марокко